Czarny Wierch – szczyt w grzbiecie Hawrania w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Czarny Wierch – szczyt w Karpatach Wschodnich
 Czarny Wierch – szczyt w Kotlinach w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Czarny Wierch – szczyt w masywie Witosza w Bułgarii